Adolf-Reichwein-Schule steht für:
 Adolf-Reichwein-Schule (Friedberg), siehe Friedberg (Hessen) #Gegenwart
 Adolf-Reichwein-Schule (Heusenstamm)
 Adolf-Reichwein-Schule (Limburg), siehe Limburg an der Lahn #Schulen
 Adolf-Reichwein-Schule (Marburg), siehe Marburg #Bildung
 Adolf-Reichwein-Schule (Neu-Anspach), siehe Neu-Anspach #Adolf-Reichwein-Schule